Sankt Pers kyrka kan avse:
 Sankt Pers kyrkoruin i Sigtuna.
 Sankt Pers kyrka i Uppsala.
 Sankt Pers kyrka i Vadstena.

Se även
Sankt Peterskyrkan (olika betydelser)